Szenes Iván (1924–2010) dalszövegíró, dramaturg
 Szenes Iván (1927–2011)  történész